Ariège může znamenat:

 Ariège (departement) – departement ve Francii
 Ariège (řeka) – řeka ve Francii
 Ariège (víno) – víno z departementu ve Francii, resp. jeho ochranná regionální známka

Externí odkazy